

Nom commun 
Le videau est un dé utilisé au backgammon et dans quelques autres jeux de société.

Patronyme 
 Daniel Videau (1920-2017), gouverneur de la Polynésie française ;
 Frédéric Videau (1964-), réalisateur et scénariste français ;
 Romain Videau (1852-1913), homme politique français ;
 Xavier Videau, patineur artistique français.

Homonymie de patronyme
Patronyme français